Sauerbraten puede designar:

 Al asado alemán denominado Rheinischer Sauerbraten, procedente de un adobo de carne.
 Al videojuego de acción con motor de código abierto basado en Cube.